

Локпорт — місто, штат Іллінойс
 Локпорт — місто, штат Луїзіана
 Локпорт — місто, штат Нью-Йорк
 Локпорт — місто, штат Нью-Йорк